Zoya (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1995
 Zoya (voornaam), Russische meisjesnaam
 Zoya (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
 (1793) Zoya, een planetoïde in de planetoïdengordel, genoemd naar Zoja Kosmodemjanskaja

 Personen
 Zoja Ivanova, een voormalige Kazachse atlete
 Zoja Kosmodemjanskaja, een heldin van de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog